

Кедровське сільське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край
 Кедровське сільське поселення — сільське поселення, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область